Старинкевич Єлизавета Іванівна (уроджена Шевирьова, 1890—1966) — українська літературознавиця, перекладачка, літературна критикиня.
 Старинкевич Наталія Максимівна (нар. 1988) — російська акторка театру і кіно.
 Старинкевич Сократ Іванович (1820—1902) — президент (міський голова) Варшави, генерал від артилерії.